Hänsel oder Haensel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Haensel (1869–1922), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, erster Pastor an St. Matthäi und Gründer des Christlichen Verein Junger Menschen in Lübeck
 Alix Hänsel (* 1951), deutsche Prähistorische Archäologin
 Bernhard Hänsel (1937–2017), deutscher Prähistorischer Archäologe
 Carl Haensel (1889–1968), deutscher Schriftsteller
 Claus Haensel (1942–2020), deutscher Maler, Grafiker, Bildhauer und Fotograf
 Dagmar Hänsel (* 1943), deutsche Historikerin der Heil-/Sonderpädagogik und Hochschullehrerin
 Emil Franz Hänsel (1870–1943), deutscher Architekt
 Gustav Haensel (1841–1923), deutscher Unternehmer
 Heike Hänsel (* 1966), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Hubert Haensel (* 1952), deutscher Schriftsteller
 Karl Ernst Hänsel (1868–1947), deutscher Radierer und Maler
 Laura Maria Hänsel (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Marion Hänsel (1949–2020), belgische Schauspielerin und Regisseurin
 Michael Haensel (1943–2017), deutscher Regisseur
 Michael Scholz-Hänsel (* 1955), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Otto Haensel (1881–1941), deutscher Unternehmer 
 Paul W. Haensel (1878–1949), russischer Ökonom
 Peter Hänsel (1770–1831), deutsch-österreichischer Komponist und Violinist
 Ralf Hänsel (* 1970), deutscher Kommunalpolitiker (CDU), Landrat des Landkreises Meißen
 Ralf-Otto Hänsel (* 1950), deutscher Unternehmer
 Rainer Hänsel (1954–2017), deutscher Produzent, Konzert- und Tourneeveranstalter
 Robert Hänsel (1884–1962), deutscher Lehrer, Historiker und Archivar
 Rudolf Hänsel (1920–2018), deutscher Pharmazeut
 Ruprecht Haensel (1935–2009), deutscher Physiker
 Vladimir Haensel (1914–2002), US-amerikanischer Chemiker

Hänsel ist Namensbestandteil von
 Hänsel Textil, ein Unternehmen

Hänsel ist ebenfalls eine Verkleinerungsform von Hans, siehe Hänsel und Gretel (Begriffsklärung)

Siehe auch:
 Hensel